Адамсово острво може бити:
 Адамсово острво (Антарктик), на Антарктику;
 Адамсово острво (Нови Зеланд), на Новом Зеланду;
 Адамсово острво (Масачусетс), у Масачусетсу, у САД.